Мартин Бадени (;  — , ) — польский государственный деятель, член Генерального Совета Генеральной конфедерации Королевства Польского (с 1812), член государственного совета Варшавского герцогства (1811), после 1819 года сенатор, воевода и председатель высшего суда Царства Польского, министр юстиции Царства Польского (с 1820).

Биография 
Шляхтич герба Боньча. Представитель рода Бадени. Сын судьи Себастьяна Бадени и Марианны Лисовской.

В 1791 году был избран комиссаром Польско-литовской полицейской комиссии, членом Общества друзей государственной конституции. В 1810—1813 гг. — член правления Государственной кассы Варшавского герцогства. Генеральный директор Управления национальных благ и лесов (с 1811). В 1812 году стал членом Королевского экономического и сельскохозяйственного общества.

Служил камергером и директором канцелярии польского короля Станислава Августа Понятовского.

Сенатор-воевода Царства Польского с 1815 года. Председатель Высшего суда Царства Польского, министр юстиции Царства Польского (с 1820).

Жена — Марианна Вавжецкая (1762—1824), сестра генерала Томаша Вавжецкого. Его сыном был Себастьян Бадени.

В часовне родового поместья в Бейсце хранится урна с его сердцем.

Награды 
 Орден Белого орла (Польша)
 Орден Святого Станислава (Польша)

Ссылки 
 

Камергеры (Польша)
Государственные деятели царства Польского
Сенаторы Царства Польского
Сенаторы-воеводы Царства Польского
Воеводы Королевства Польского
Сенаторы Польши
Судьи Польши
Министры Царства Польского